

Geografia 
 Francia
 Cutting – comune della Mosella
Stati Uniti d'America
 Cutting – centro abitato della Georgia
 Cutting – centro abitato di New York

Persone 
 Ben Cutting – crickettista australiano
 Bronson M. Cutting – senatore statunitense
 Doug Cutting – teorico informatico statunitense
 Elise Justine Bayard Cutting – poetessa statunitense
 Francis B. Cutting – politico statunitense
 Francis Cutting – liutista e compositore inglese
 Iris Margaret Cutting – biografa e scrittrice inglese
 James Ambrose Cutting – fotografo statunitense
 John T. Cutting – politico statunitense
 Justine Cutting Ward – educatrice statunitense
 Mary Stewart Cutting – scrittrice e attivista statunitense
 William Bayard Cutting – procuratore e filantropo statunitense
 William Bayard Cutting Jr. – diplomatico statunitense

Sport 
 Cutting – sport a cavallo
 Cutting – casa automobilistica di auto sportive statunitense

Pagine correlate 
CUT